Een verkeersweg:
 N253 (België)
 N253 (Nederland), zie Provinciale weg 253
 N253 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing